Ру́окоя́рви () — озеро на территории Кааламского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,6 км², площадь бассейна — 452 км². Располагается на высоте 75,0 метра над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами сильно заболочены.

С северной стороны в озеро втекает, а южной стороны вытекает река Тохмайоки.

Вдоль западного берега озера проходит линия железной дороги Маткаселькя — Вяртсиля. У южной оконечности озера располагается посёлок Саханкоски, через который проходит железнодорожная линия Маткаселькя — Суоярви, а также грунтовая дорога местного значения  («Сюскюярви — Маткаселькя») и трасса  («подъезд к МАПП „Вяртсиля“»).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013216.

Название озера переводится с финского языка как «Камышовое, тростниковое озеро».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Ссылки 
 
 
Бассейн Тохмайоки
Озёра Сортавальского района